Кубок Камеруна — Основан в 1960 году. Первый обладатель — «Партхенай Лион» (Яунде), больше всего титулов у «Канон Яунде» (11 раз).

До независимости 
 1941 : Каман Дуала 6-0 Микадо
 1942 : Каман Дуала 3-1 Леопард Дуала
 1943 : Каман Дуала
 1954 : Унион Дуала
 1956 : Орикс Дуала 6-0 Леопард Дуала
 1957 : Канон Яунде 1-0 Леопард Дуала
 1958 : Тоннер 3-1 Айгле Роял (Дскханг)
 1959 : Каман Дуала 2-1 Вент Спортиф (Дуала)

После обретения независимости

Всего

Ссылки 
 Статистика кубка на сайт RSSSF

Футбольные соревнования в Камеруне
Камерун